Das Dameneinzel der French Open 1992 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Monica Seles. Das Finale bestritten Monica Seles und Steffi Graf, das Seles in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1992